Richie Rich puede referirse a:

 Richie Rich, un personaje de Harvey Comics; 
 Richie Rich, película de 1994 basada en el personaje anterior;
 Richie Rich (1968-), músico de rap;
 Richie Hawtin alias Richie Rich (1970-), DJ.

Series de televisión de Tooncast